Анзор Иосифович Аксентьев-Кикалишвили (фамилия при рождении Кикалишвили, по паспорту Иосиф Иосифович Аксентьев, род. 24 июня 1948, Москва) — российский политический и общественный деятель, , , дважды кандидат в президенты России, выпускник Дипломатической академии МИД РФ. Кандидат юридических наук.

Биография 
В конце 1980-х годов основал с другом и партнёром, криминальным авторитетом Амираном Квантришвили компанию «Ассоциация XXI век» («Анзори — XXI век») ставшую на то время самой крупной и влиятельной организацией в области шоу-бизнеса, которую и возглавлял до середины 1990-х годов, передав, впоследствии, управление ею в руки хоккейной звезды Павла Буре.

Учредив и возглавив «Всероссийскую политическую партию народа», занялся политикой, где фигурировал под фамилией Аксентьев, которая была взята в честь предка, служившего в русском гарнизоне в Грузии.

Дважды (в 2000 и в 2004 годах) выдвигался в Президенты Российской Федерации.

Являлся совладельцем крупного белорусского синдиката «Трайпл», замешанного в скандале с отмыванием денег.

Покушение 
В апреле 1999 года в отеле «Интурист» на Тверской улице рядом с Кремлем произошел взрыв. Организаторы преступления не были найдены, СМИ предполагали, что это было покушение на Аксентьева. Однако сам Анзор Иосифович в интервью журналу «КоммерсантЪ — Власть» в 2001 году отверг такую версию:

Примечания

Ссылки 

Предприниматели России
Политики России
Общественные деятели России
Юристы СССР
Политики, известные под псевдонимами